Норон-ла-Потрі
 Норон-л'Аббе